Naranjo ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed López Naranjo (* 1984), kubanischer Radsportler, siehe Ahmed López
 Alberto Naranjo (1941–2020), venezolanischer Musiker und Komponist
 Carmen Naranjo (1928–2012), costa-ricanische Buchautorin
 Claudio Naranjo (1932–2019), US-amerikanischer Psychiater, Gestalttherapeut und Lehrer für Meditation
 Gerard Naranjo (* 1971), mexikanischer Filmregisseur
 Graciela Naranjo (1916–2011), venezolanische Schauspielerin und Sängerin
 Guillermo Naranjo (* 1965), mexikanischer Fußballspieler
 Guillermo Naranjo Hernández (* 1977), spanischer Volleyball-Trainer
 Gustavo García Naranjo (* 1944), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Guarenas
 Javier Naranjo Villegas (1919–2014), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Santa Marta
 José Naranjo (1926–2012), mexikanischer Fußballspieler 
 José Victoriano Naranjo Tovar (* 1941), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Latacunga
 Juan Andrés Naranjo Escobar (* 1952), spanischer Politiker (PP)
 Mónica Naranjo (* 1974), spanische Sängerin und Songwriterin
 Orlando A. Naranjo (* 1951), venezolanischer Astronom

Naranjo ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Naranjo de Alajuela, Ort in der Provinz Alajuela, Costa Rica
 Naranjo (Kanton), Kanton in der Provinz Alajuela, Costa Rica
 Naranjo (Guatemala), Ort in Guatemala 
 Naranjo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 El Naranjo